Philip Larsen (né le  à Esbjerg au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
À 15 ans, Larsen a rejoint l'équipe junior de Rögle BK où il gagne son premier match. Pour la saison 2006-07, il intègre l'effectif des Frölunda Indians dans l'Elitserien, plus haute division suédoise. Le , Larsen joue son premier match dans l'Elitserien et gagne 8 buts à 2 contre HV 71. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . Le , il débute dans la LNH avec les Stars contre les Ducks d'Anaheim.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 13|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Frölunda HC|| Elitserien|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Frölunda HC|| Elitserien|| 16|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Borås HC|| Allsvenskan|| 24|| 5|| 5|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Frölunda HC|| Elitserien|| 53|| 2|| 15|| 17|| 18|| 11|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC|| Elitserien|| 41|| 1|| 9|| 10|| 20|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| Stars de Dallas || LNH || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Stars de Dallas || LNH || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Stars du Texas || LAH || 54|| 4|| 17|| 21|| 12|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2011-2012 || Stars du Texas || LAH || 12|| 1|| 9|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Stars de Dallas || LNH || 55|| 3|| 8|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lukko || SM-liiga || 27 || 5 || 10 || 15 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Stars de Dallas || LNH || 32|| 2|| 3|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Oilers d'Edmonton || LNH || 30 || 3 || 9 || 12 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 7 || 1 || 6 || 7 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 56|| 6|| 19|| 25|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 52|| 11|| 25|| 36|| 39|| 4|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 26 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 11|| 27|| 38|| 16|| 13|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 55|| 9|| 17|| 26|| 14|| 15|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||61 || 9 || 23 || 32 || 12 || 6 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 47 || 10 || 25 || 35 || 8 || 9 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || || || || || ||

| 151 || 9 || 28 || 37 || 46 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 3 || 3 || 6 || 12 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| du groupe A division 1
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 || align=left| place du groupe A division 1 (promu en élite)
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || align=left| (relégué en D1)
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 4 || 4 || 2 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2010 || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| du groupe E
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || align=left|
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 || align=left|
|-
| 2012 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left|
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || align=left|
|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left|

Références 

Naissance en décembre 1989
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du Rögle BK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Borås HC
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Esbjerg
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa